El término reelección puede referirse, en esta enciclopedia:

a la segunda o sucesiva elección para algún cargo político;
a la reelección presidencial.